

Geografia
Milly  – comune francese nella Manche
Milly-la-Forêt  – comune francese nell'Essonne
Milly-Lamartine  – comune francese nella Saona e Loira
Milly-sur-Bradon  – comune francese nel Meuse
Milly-sur-Thérain  – comune francese nell'Oise
Milly-le-Meugon  – comune francese integrato nel comune di Gennes
Milly  – comune francese integrato nel comune di Chablis

Personaggi
Milly  – protagonista della serie animata Milly, vampiro per gioco
Milly  – protagonista della serie animata Milly, un giorno dopo l'altro
Milly  – protagonista del film e musical Sette spose per sette fratelli

Persone
Milly  – cantante italiana (nata Carla Mignone)
Philippe de Milly  – barone del Regno di Gerusalemme e Grande Maestro Templare
Stefania de Milly  – figlia del precedente
Jacques de Milly  – Grande Maestro Ospitaliere

Altro 
Milly  – diminutivo inglesizzante dei nomi propri di persona femminili Camilla, Millicent e Amelia

Pagine correlate 
Milli
Millie